Eduardo Pinho Moreira, político brasileiro
 Eduardo Moreira (economista), economista brasileiro

Desambiguações de antropônimos